Christian Lerche(-Lerchenborg) er det anvendte navn om flere personer:

 Christian Lerche (1692-1757) – dansk greve, godsejer og general
 Christian Lerche (søofficer) (1712-1793) – dansk kontreadmiral
 Christian Cornelius Lerche (1770-1852) – dansk lensgreve og godsejer
 Christian Albrecht Lerche (1791-1830) (1791-1830) – greve og godsejer
 Christian Albrecht Lerche (politiker) (1830-1885) – lensgreve, politiker og godsejer, medlem af Landstinget
 Christian Lerche (1856-1920) (1856-1920) – baron, godsejer og kammerherre
 Christian Lerche-Lerchenborg (1865-1937) (1865-1937) – lensgreve og godsejer (Christian Cornelius Lubbi Lerche)
 Christian Lerche (kommissarius) (1868-1957) – kammerherre og embedsmand, kgl. kommissarius og radiorådsformand (Christian Diederich Lerche)
 Christian Albrecht Frederik Lerche-Lerchenborg (1897-1967) – lensgreve og godsejer
 Christian Carl Frederik Lerche-Lerchenborg (1923-1998) – baron, godsejer og officer
 Christian Alfred Vincents Lerche-Lerchenborg (født 1930) – lensgreve og godsejer
 Christian Lerche-Lerchenborg (født 1960) (født 1960) – lensgreve og godsejer (Christian Cornelius Knud)